Delphine Borione, née en 1962, diplomate française ;
 William Borione, 1817-1885, peintre français.